Voorschrijven van geneesmiddelen.
 Een chirurgische ingreep ofwel Operatie (medisch).
 Een punctie (voor zover deze niet tot de diagnostiek behoort).
 Een (andere) handeling die poliklinisch wordt uitgevoerd.
 Veel van deze (be)handelingen of behandelingen die er sterk op lijken worden ook wel uitgevoerd op de Spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis.
 Een handeling die door de huisarts in de behandelkamer wordt uitgevoerd.
 Bestralingstherapie bij tumoren.
 Chemotherapie bij verschillende vormen van kanker.
 Een tandheelkundige ingreep door tandarts of kaakchirurg.
 Psychotherapie bij patiënten met een psychische of psychiatrische aandoening of episode.
 Hiertoe kunnen ook andere therapieën zoals EMDR of varianten die bedoeld zijn voor specifieke geestelijke aandoeningen of trauma's.
 Fysiotherapie ten behoeve van 'het bewegingsapparaat'.
 Hiertoe kan ook manuele therapie behoren.
 Revalidatie, veelal geïndiceerd na een trauma aan (een deel van) het bewegingsapparaat, de hersenen of de verbindingen daartussen.
 Een combinatie van een of meer van de bovenstaande behandelingen, of een opvolgend traject daarvan.

Wikipedia:Doorverwijspagina
